Лещинский, Рафаил:
 Лещинский, Рафаил (1526—1592) — государственный деятель Речи Посполитой, один из руководителей протестантского движения в Польше XVI века.
 Лещинский, Рафаил (1579—1636) — польский магнат, воевода белзский (1619—1636), переводчик и покровитель искусств.
 Лещинский, Рафаил (1650—1703) — польский государственный деятель и магнат, воевода калишский (1685—1687), подскарбий великий коронный (1702—1703), поэт и оратор. 
 Лещинский, Рафаил Богуславович (в монашестве Филофей; 1650—1727) — епископ Русской церкви, с 1702 года митрополит Сибирский и Тобольский.